Shiga puede referirse a:

 La prefectura de Shiga, división administrativa de Japón, ubicada en la región de Kansai, sobre la isla de Honshū, y cuya capital es la ciudad de Ōtsu. 
 Kiyoshi Shiga (1871-1957), médico y bacteriólogo japonés.